Escalón bezeichnet:

 Escalón (Chihuahua), Ort in Mexiko

Escalón ist der Name von:

 Pedro José Escalón (1847–1923), salvadorischer Politiker, Präsident von 1903 bis 1907